Філіп Вінкбонс (1607—1678) — голландський зодчий
 Девід Вінкбонс (1576—1639) — бельгійський художник